Юлий () — мужское имя. Происходит от имени легендарного римского героя Юла Аскания, сына Энея и Креусы. Значение имени предположительно взято из греческого языка, в котором означает «пушистобородый» ()

Женский вариант — Юлия. Святым покровителем имени является Иулий Мирмидонянин (пресвитер).

Именины: 4 июля (21 июня).

Известные личности

Папы римские 
 Юлий I
 Юлий II
 Юлий III

Другие персоналии 
 Юлий (Фирцак)
 Юлий (военный магистр)
 Юлий Асклепиодот
 Юлий Брауншвейг-Вольфенбюттельский
 Юлий Валент Лициниан
 Юлий Кассий
 Юлий Монтан (поэт)
 Юлий Непот
 Юлий Непоциан
 Юлий Обсеквент
 Юлий Павел
 Юлий Плацидиан
 Юлий Поллукс
 Юлий Сабин
 Юлий Сатурнин
 Юлий Фирмик Матерн
 Юлий Цезарь Австрийский
 Юлий Цереал
 Юлий Юлиан
 Гай Юлий Цезарь
 Гней Юлий Агрикола

Примечания

См. также 
 
 

Мужские имена
Имена латинского происхождения